Desa Karangjambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjambe (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Desa Karangjambe (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar